Томаш Шмід (; нар. 20 травня 1956) — колишній чехословацький тенісист, колишня перша ракетка ATP у парному розряді (17 грудня 1984), дворазовий переможець турнірів Великого шолома у парному розряді.
Здобув дев'ять одиносних та п'ятдесят шість парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 11 місце досяг 16 липня 1984 року.
Учасник кубка Девіса в 1977-89 роках, рахунок перемог і поразок 22-15 в одиночному та 20-10 в парному розрядах.
Завершив кар'єру 1992 року.

Фінали турнірів

Одиночний розряд: 28 (9 перемог, 19 поразок)

Парний розряд: 101 (54 перемоги, 47 поразок)

Фінали турнірів Великого шолома

Парний розряд: 3 (2 перемоги, 1 поразка)

Посилання 
 
 
 

Народились 1956
Чеські тенісисти
Чехословацькі тенісисти
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Спортсмени Пльзеня
Призери Універсіад з тенісу
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді